Ziehmer ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Ziehmer (1944–2002), deutscher Architekt, Designer und Landwirt
 Walter Ziehmer (1943–2019), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Ziemer